El Monte (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
El Monte (Metropolitana), een gemeente in de Chileense Región Metropolitana